Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Dublin d'après la ville de Dublin :
 le , yacht de 10 canons, lancé en 1707, détruit en 1752 ;
 le HMS Dublin aurait dû être un yacht de 10 canons, il est renommé  avant son lancement en 1753, vendu en 1815 ;
 le , un navire de  rang de 74 canons, lancé en 1757 et détruit en 1784 ;
 le , un navire de  rang de 74 canons, lancé en 1812, réduit à 50 canons en 1826, relégué au service portuaire en 1845, vendu pour destruction en 1885 ;
 le , un croiseur léger de la classe Town, lancé en 1912, vendu pour destruction en 1926. 

Dublin